Cherryfield ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cherryfield (Maine)
 Cherryfield (North Carolina)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cherryfield Academy, in Cherryfield, Maine, ID-Nr. 82000786
 Cherryfield Historic District, in Cherryfield, Maine, ID-Nr. 90001467